Duńskie księżniczki:
 Thyra Glücksburg (1880-1945)
 Thyra Glücksburg (1853-1933)